Омикила има више значења:

 Омикила (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Омикила (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Омикила (Рафаел Делгадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику